Giebel (dier), de oorspronkelijke goudvis
 Giebel (Duitsland), gemeentevrij gebied in Duitsland